Die Toray Pan Pacific Open 1995 waren ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Tokio. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 31. Januar bis zum 5. Februar 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Shibuya